Huvudstadsguvernementet (engelska: Capital Governorate) är ett guvernement i Bahrain. Det ligger i den norra delen av landet. Huvudstaden Manama ligger i Huvudstadsguvernementet. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Huvudstadsguvernementet är mycket platt.

Följande samhällen finns i Huvudstadsguvernementet:

 Manama
 Sitrah
 Jidd Ḩafş

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Bahrain